Colecistocinina (acrònim en anglès de Cholecystokinin), hormona digestiva produïda a l'intestí prim
 Complementary Code Keying, tècnica de modulació digital usada per l'estàndard IEEE 802.11b
 Client Customization Kit, conjunt d'eines per a ajudar a l'adopció del mercat del Mozilla Firefox
 CCK també és el codi ISO 3166-1 alfa-3, de tres lletres, de les Illes Cocos (Keeling)